Horvátország
Bunjevci falu Vrbovsko községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében

Népcsoport
Bunjevci, a Magyarországon és Szerbiában élő bunyevác népcsoport szerb és horvát neve.